Groucho Marx – comico statunitense
 Groucho – personaggio dei fumetti, collaboratore e amico di Dylan Dog
 The Groucho Show – programma televisivo
 The Groucho Club – club privato londinese